Абу Абдуррахман ( — арабская кунья, в переводе на русский язык означающая «отец Абдуррахмана» или «отец раба ар-Рахмана».

 Абу Абдуррахман Абдуллах ибн Масуд (594—650) — сподвижник пророка Мухаммеда, выдающийся мусульманский учёный, толкователь Корана и правовед.
 Абу Абдуррахман Абдуллах ибн Умар (610—) — хадисовед и правовед, сподвижник пророка Мухаммеда, сын второго праведного халифа Умара ибн аль-Хаттаба.
 Абу Абдуррахман Муса ибн Нусайр (ок. 640 — ок. 716) — государственный деятель Арабского халифата, полководец, покоритель Магриба и Андалусии.
 Абу Абдуррахман Тавус ибн Кайсан аль-Ямани (—) — исламский богослов Йемена, факих и хадисовед времен табиинов.
 Абу Абдуррахман аль-Халиль аль-Фарахиди (ок. 718 — ок. 791) — арабский филолог, представитель басрийской языковедческой школы. Создатель методики традиционного арабского языкознания.
 Абу Абдуррахман Абдуллах ибн аль-Мубарак (—) — мусульманский богослов и хадисовед.
 Абу Абдуррахман Бишр аль-Мариси (ок. 763—833) — исламский богослов, видный представитель мутазилизма, мурджиит.
 Абу Абдуррахман Абдуллах ибн Ахмад Ибн Ханбаль (828—903) — мусульманский правовед и богослов, хафиз, критик, сын Ахмада ибн Ханбаля.
 Абу Абдуррахман Ахмад ан-Насаи (—) — мусульманский учёный, один из выдающихся знатоков хадисов, автор сборника хадисов.
 Абу Абдуррахман Абдуллах аль-Харари (1910—2008) — исламский теолог, основатель течения хабашитов.